Kršćanske sekte se nazivaju sektama nastalim u povijesti kršćanstva.

Povijest 
Javljaju se u antici između drugog i petog stoljeća, srednjem vijeku (11. – 13. stoljeće), u protestantizmu nakon 15. stoljeća, te ruskom pravoslavlju u razdoblju od 17. do 19. stoljeća. Nastaju obično u doba još nenormirana crkvenog nauka, krize matične crkve ili u doticaju s drugim heterodoksnim učenjima. 
U povijesti kršćanstva razvila su se tri tipa kršćanske zajednice:
 crkva
 sekta
 duhovno-mistična zajednica.
Dok duhovno-mistična zajednica ostaje u crkvenom zajedništvu s matičnom crkvom, sekta nastaje kao strukturalna oprjeka crkvi i od nje se odvaja.

Kršćanstvo